

Comte de Huntingdon, un titre de noblesse créé plusieurs fois dans la pairie d'Angleterre.

Comté de Huntingdon, comté de la province du Québec ;

Comté de Huntingdon, comté du Commonwealth de Pennsylvanie.